Plaats in Indonesië
 Pejagan (Tanjung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Pejagan (Bangkalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Pejagan (Jambesari Darus Sholah), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java